Choi Kang-hee ist der Name folgender Personen:

* Choi Kang-hee (Fußballspieler) (* 1959), südkoreanischer Fußballspieler und -trainer
 Choi Kang-hee (Schauspielerin) (* 1977), südkoreanische Schauspielerin